Le Chemin des écoliers peut faire référence à :
Le Chemin des écoliers (1946), un roman de Marcel Aymé.
Le Chemin des écoliers (1959), un film de Michel Boisrond d'après le roman.
 Le chemin des écoliers (2011), bande dessinée de la serie les souvenirs de Mamette dessinée par Nob.